Чемпионат Африки по баскетболу среди женщин (также известный как AfroBasket Women) — международное соревнование по баскетболу, проходящее раз в два года между странами континента Африки среди женских национальных баскетбольных команд. Турнир служит для определения сильнейшей сборной на континенте, а также в качестве квалификационного турнира на чемпионата мира по баскетболу среди женщин (ФИБА) и Олимпийских игр.

Победители и призёры 

  Финальный раунд проводится круговым турниром.
  Техническое поражение.

Медали по странам

Участие в чемпионате стран

Примечания

См. также 
 Чемпионат Африки по баскетболу

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА-Африка
  Чемпионат Африки по баскетболу среди женщин на сайте архива ФИБА
  Чемпионат Африки по баскетболу среди женщин на сайте todor66.com

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1966 года